Эль-Леонсито — одна из федеральных природоохранных территорий в аргентинской провинции Сан Хуан.
 (2311) Эль-Леонсито — астероид внешней части пояса астероидов, обладает диаметром около 53 км.
 Эль-Леонсито — астрономическая обсерватория, основанная в 1983 году в Эль-Леонсито.